Rolando Rocchi – cestista e allenatore di pallacanestro italiano
Rolando Rocchi – politico italiano